Newtonia – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Newton w Stanach Zjednoczonych
 Newtonia (ang. Newtonia Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton w Stanach Zjednoczonych
 Newtonia – rodzaj ptaków z rodziny wang (wcześniej zaliczano je do pokrzewkowatych)
 Newtonia – rodzaj roślin z rodziny bobowatych
 (662) Newtonia – planetoida

Zobacz też 
 Pierwsza bitwa pod Newtonia – bitwa podczas wojny secesyjnej (30 września 1862) na terenie hrabstwa Newton w stanie Missouri
 Druga bitwa pod Newtonia – bitwa podczas wojny secesyjnej (28 października 1864) na terenie hrabstwa Newton w stanie Missouri